

Персоналии 
 Купфер, Август Эдуардович (1842—1918) — российский минералог, хранитель музея горного института.
 Купфер, Адольф Яковлевич (1799—1865) — российский физико-химик, метролог, академик.
 
 Купфер, Уильям Френсис (1909—1998) — католический прелат, первый епископ Тайчжуна.
 Купфер, Эрнст (1907—1943) — немецкий военный лётчик-ас.

Топоним 
 Купфер — река в Германии.

См. также 
 Купер